

Шрамово — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шрамово — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства